5000 meter (atletiek) - type atletiekwedstrijd
 5000 meter (schaatsen) - type schaatswedstrijd